В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1314 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1314 году

Январь 
 30 января —  — графиня-консорт Берга (1243—1259), жена Адольфа IV

Февраль 
 8 февраля — Елена Анжуйская — королева-консорт Сербии (1245/1250 —1276), жена Стефана Уроша I
 10 февраля —  — кардинал-дьякон Sant'Eustachio (1298—1314)

Март 
 4 марта —  — польский архиепископ Гнезно (1283—1314), идеолог объединения польских земель под властью Владислава I Локетека
 18 марта
 Жоффруа де Шарне — командор Нормандии ордена тамплиеров, заживо сожжён на костре.
 Моле, Жак де — последний Великий Магистр ордена Тамплиеров (1292—1312), заживо сожжён на костре.
 Алан ла Зуш, 1-й барон ла Зуш из Эшби — первый барон Зуш из Эшби (1299—1314)

Апрель 
 19 апреля
 Готье д’Онэ — нормандский рыцарь, любовник Бланки Бургундской, жены Карла IV Красивого; казнён
 Филипп д’Онэ — нормандский рыцарь, любовник Маргариты Бургундской, жены Людовика X; казнён
 20 апреля — Климент V — папа римский (1305—1314)

Май 
 3 мая —  — святая римско-католической церкви.
 31 мая —  — святой римско-католической церкви, покровитель онкологических больных

Июнь 
 23 июня —  — английский рыцарь, убитый шотландским королём Робертом I Брюсом в битве при Бэннокберне.
 24 июня
 Гилберт де Клер, 8-й граф Глостер (23) — граф Глостер, граф Хартфорд и барон Клер (1295—1314), погиб в битве при Бэннокберне.
 Клиффорд, Роберт, 1-й барон де Клиффорд — первый барон де Клиффорд (1299—1314), лорд-маршал Англии (1307—1314), погиб в битве при Бэннокберне.

Август 
 27 августа —  — епископ Фрайзинга (1311—1314)

Сентябрь 
 22 сентября —  — княгиня-консорт Мекленбрга (1292—1314), жена Генриха II Мекленбургского
 Иоланда де Лузиньян — сеньора де Фужер, титулярная графиня Ла Марш и Ангулема (1308—1314). уступила свои права королю Франции

Октябрь 
 1 октября —  — епископ Виченцы (1303—1314)
 2 октября / 10 октября — Перси, Генри, 1-й барон Перси — барон Перси (1285—1314)
 5 октября —  — итальянский теолог

Ноябрь 
 1 ноября —  — епископ Шверина (1292—1314)
 20 ноября — Альбрехт II Негодный — пфальцграф Саксонии [1265—1281], ландграф Тюрингии (1265—1294), маркграф Мейсена (1265 — 1293}
 25 ноября
 Иоанн I Баллиоль — король Шотландии (1292—1296), умер в изгнании.
  — последний сеньор Ростока (1282—1314)
 29 ноября — Филипп IV Красивый — король Франции (1285—1314), король Наварры (1284—1305)

Декабрь 
 22 декабря —  — ландграф Клегтау (1271—1314)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — генеральный министр ордена францисканцев (1313—1314)
 Бертран IV де Бо — принц Оранский (1282—1314)
 Василий Александрович — князь брянский (?—1309, 1310—1314)
  — император Эфиопии (1299—1314)
 Мухаммад III аль-Махлу — эмир Гранады (1302—1309); убит
 Ренье I — первый сеньор Монако и рода Гримальди (1297—1301), адмирал Франции
 Роберт VI — граф Оверни и граф Булони (1280—1314)
 Симеон — епископ Владимирский, Суздальский и Нижегородский (1295—1299), Ростовский и Ярославский (1299—1311).
 Степан Котроман бан Боснии (1287 — 1314)
 Фульк дю Мерль — маршал Франции (1302—1314)
  — активный участник оборон Японии от монгольских завоевателей
 Хумам Табрези — персидский поэт, последователь Саади из Шираза.
 Чжу Шицзе — китайский математик
 Эйдзи — правитель острова Окинава, после которого государство распалось на княжества Нандзан, Тюдзан и Хокудзан
 Эрменгол X — граф Уржеля (1268—1314)

См. также 
 Список умерших в 1313 году
 Список умерших в 1315 году

1314